Женский командный чемпионат мира 2017 года проходил с 16 по 26 июня в Ханты-Мансийске.

Участники 

 Россия (команда страны-организатора).

Турнирная таблица

Результаты участников команд-призёров 
Россия
 Александра Костенюк — 6 из 8;
 Екатерина Лагно — 5 из 8;
 Валентина Гунина — 6 из 8;
 Александра Горячкина — 4 из 6;
 Ольга Гиря — 4½ из 6.
Китай
 Цзюй Вэньцзюнь — 4½ из 9;
 Тань Чжунъи — 5½ из 9;
 Чжао Сюэ — 0 из 2;
 Лэй Тинцзе — 8 из 9;
 Го Ци — 4 из 7.
Грузия
 Нана Дзагнидзе — 3½ из 8;
 Лела Джавахишвили — 3 из 7;
 Бела Хотенашвили — 5½ из 8;
 Нино Бациашвили — 5½ из 8;
 Саломе Мелия — 4 из 5.

Лучшие результаты по доскам 
 1-я — Александра Костенюк — 6 из 8;
 2-я —  — 5 из 7;
 3-я — Валентина Гунина — 6 из 8;
 4-я — Лэй Тинцзе — 8 из 9;
 запасной — Саломе Мелия — 4 из 5.

Ссылки 
 6th World Team Chess Championship (women): Khanty-Mansiysk 2017

Июнь 2017 года
Командные чемпионаты мира по шахматам
2017 год в шахматах